Op het US Open 1994 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september 1994.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelverdedigers Helena Suková en Todd Woodbridge was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Woodbridge speelde samen met Jana Novotná, en bereikte met haar de finale.

Het als achtste geplaatste duo Elna Reinach / Patrick Galbraith won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Jana Novotná en Todd Woodbridge in twee sets. Het was voor beiden de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vijf Nederlanders speelden mee:
 Hendrik Jan Davids en Natalia Medvedeva (Oekraïne) bereikten de tweede ronde.
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren als vijfde geplaatst. Zij strandden evenwel al in de eerste ronde.
 Ook Menno Oosting en zijn Argentijnse partner Patricia Tarabini wisten hun openingspartij niet te winnen.
 Voor Kristie Boogert, met David Adams uit Zuid-Afrika aan haar zijde, viel het doek evenzo na de eerste ronde.

Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië. Ook dit koppel kon na de eerste ronde huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 5)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1994